Ez a lista a Fekete István regényeiben előforduló állatneveket sorolja fel.

Név szerinti csoportosítás

Állatfajok és nevük
 Kutyanevek (43): Bagó, Basa, Berci, Betyár, Bikfic, Bob, Bodri, Bogáncs, Borzas, Bujtár (Kele) Cipo, Csibor, Csikasz, Csimbók, Csipet, Csetnik, Csufi, Csutak, Dáma, Fecske, Föcske, Fickó, Finánc, Jakab, Káró, Kurra, Labanc, Lupi, Mackó, Maros, Mérges, Miska, Morzsa, Muki, Nóra, Pagát, Peták, Pici, Sajó, Szidike, Szikra, Treff, Tücsök, Uccu, Vahur
 Lónevek (24): Betyár, Bogár, Böske, Bubi, Csillag, Deres, Embrió, Elemér, Fergeteg, Fokos, Hóka, Holló, Kapitány, Kati, Manci, Marcsa, Miska, Rigó, Ruca, Sári, Sárkány, Sármány, Szeles, Szellő, Tücsök
 Rókanevek (15): Bark, Csalavér, Csele, Iny, Kag, Karak, Panna, Ravasz, Ravaszdi, Ravaszdy Ravasz Elek, Róka Elek, Róka Gyuri, Sut, Vörös, Vuk
 Szarvasmarhanevek (9): Bu, Bimbó, Csákó, Duhaj, Fáni, Julcsa, Mú, Vica, Zsivány
 Bagolynevek (7): Csuvik Aladár, Hú, Professzor úr, Tanár úr, Tanti, Uhu, Vu
 Macskanevek (6): Cilike, Juci, Mici, Mirci, Náci, Nyau
 Nyúlnevek (6): Kalán, Kanalas Ágoston, Kanalas Boriska, Kanalas Gusztáv, Kanalas Őrvezető, Nyusziné Kalán Eleonóra
 Farkasnevek (4): Nyu (népe), Ordas Csikasz, Talpas, Vak Toportyán
 Fecskenevek (4): Cse, Csi, Ri, Vit
 Gólyanevek (5): Bába, Hosszúláb, Kele, Nagykigláb, Vé
 Házityúk nevei (4): Fészkes Annamária, Gyuri, Kata, Kurri
 Szamárnevek (6): Csámpás, Lajos, Teofil, Zsuzsi, Balambér (Kele 11. oldal), Miska (Kele)
 Varjúnevek (4): János, Oszkár, Rá, Tóró
 Medvenevek (3): Dorottya, Dörmögő Dömötör, Ede
 Oroszlánnevek (4): Szultán, Szimba, ja Uleja, Szimba Msenzi
 Sólyomnevek (3): Karr, Kerecsen, Suó
 Báránynevek (2): Bee (népe), Tódor
 Egérnevek (2): Cin (népe), Ci-nyi
 Hollónevek (2): Kró, Uzsárdi Mihály (Miska)
 Nyusztnevek (2): Muki, Pepi
 Őznevek (2): Őz Egon, Őzy Egon
 Rigónevek (2): Füstös, Mari
 Sasnevek (2): Harat, Ráró
 Szajkónevek (2): Matyi, Mátyás
 Szarkanevek (2): Szarka Ákos, Tecs
 Vaddisznó- és sertésnév (2): Csám, Kocáriné Koca
 Béka: Unka
 Borz: Brozovics Borz
 Cinke: Citér
 Denevér: Csisz (népe)
 Fácán: Kakat
 Galamb: Bruku
 Gébics: Csett
 Gém: Parpu
 Gyík: Csusz
 Harkály: Küllő
 Héja: Killi
 Karvaly: Nerr
 Kígyó: Szi
 Lepke: Pille
 Légy: Zú
 Leopárd: Dzsinn
 Majom: Pipincs
 Menyét: Csirik
 Ölyv: Kiő
 Papagáj: Elemér
 Patkány: Kiz
 Poszáta: Csilli (-ék)
 Sün: Szú
 Szarvas: Szarvas Menyhért
 Ürge: Pi
 Vadkacsa: Tás
 Vadliba: Gege (népe)
 Veréb: Csuri
 Vércse: Kiri
 Vidra: Lutra

Egyéb elnevezések

 Nagy Fény: Nap
 Kis Fény: Hold
 Simabőrű: Ember

Jegyzetek

Források
 Fekete István állatnevei
 Állatnevek
 https://web.archive.org/web/20150216041001/http://szi.uw.hu/allatnevek.php

Állatokkal kapcsolatos listák
Magyar irodalmi művek szereplői
Magyar irodalom témájú listák